Clifford se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Clifford
 Harold Trevor Clifford